Андрейчик () — прізвище українського походження. Відомі носії:
 Марко Андрейчик — американський дослідник української літератури, перекладач
 Петро Андрейчик — радянський футболіст
 Стів Андрейчик — канадський хокеїст